Škoda 78E je tovární označení pro elektrické lokomotivy, které České dráhy provozují pod dvěma samostatnými řadami:

 řada 112 (do roku 1987 E 457.0) – prototyp (Škoda 78E0), 1 ks vznikl přestavbou lokomotivy E 458.0012 (r. v. 1972) v roce 1979
 řada 111 (do roku 1987 E 458.1) – sériové stroje (Škoda 78E1), výroba 1981 a 1982, 35 ks